De Verbandsliga Hamburg 1948/49 was het vierde voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg. De competitie fungeerde als tweede divisie onder de Oberliga Nord. 

ASV Bergedorf 85 en Harburger TB 1865 werden groepswinnaar. Beide groepswinnaars streden niet om de algemene titel, maar namen deel aan de eindronde om te promoveren, waarin enkel Harburger TB 1865 slaagde.

Eindstand

Groep Alster

Groep Elbe

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1948/49